Кристофер Эммануэль «Крис» Пол (; родился 6 мая 1985 года в Уинстон-Сейлеме, штат Северная Каролина) — американский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду НБА «Финикс Санз». Входит в пятёрки лидеров в истории НБА по количеству передач и перехватов за карьеру.

Пол родился и вырос в Северной Каролине. В 2005 году, после двух лет, проведенных в команде  Университета Уэйк-Форест, он был выбран на драфте НБА под общим четвёртым номером командой «Нью-Орлеан Хорнетс». В 2006 году, после первого сезона в НБА, Крис стал новичком года, набирая 16,1 очка и 7,8 передач за матч. В голосовании Пол обошёл лидера «Юты» Дерона Уильямса и первого номера драфта Эндрю Богута. В 2011 году Пол, после шести лет пребывания в Новом Орлеане, перешёл в команду «Лос-Анджелес Клипперс». За время пребывания в НБА Крис восемь раз принимал участие в матче всех звезд НБА, где в 2013 году получил титул самого ценного игрока, трижды входил в первую сборную всех звезд, дважды во вторую, и один раз в третью. Также Пол четырежды становился лидером регулярного чемпионата по передачам и шесть раз по перехватам. В составе сборной США Крис дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился бронзовым призёром чемпионата мира 2006 года.

В 2013 году Пол был на четыре года выбран президентом , сменив на этом посту Дерека Фишера.

Биография 
Пол успешно выступал за команду средней школы Вест-Форсайт, в 2003 году был включён в сборную звёзд школьной лиги и признан лучшим баскетболистом Северной Каролины. После окончания школы два года выступал за команду Уэйк-Форестского университета.

Карьера в НБА

Нью-Орлеан Хорнетс

Ранние годы в НБА 

В 2005 году был выбран на драфте НБА под четвёртым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс». В сезоне 2005/06 из сильнейшего урагана Катрина, на 80 % затопившего Новый Орлеан, команде пришлось играть в Оклахоме-Сити, в которой на тот момент ещё не было команды в НБА. В своем дебютном сезоне Крис стал твердым игроком основы, сыграв 78 матчей и проведя в среднем 35:59 минуты за игру. По итогам сезона Пол был признал новичком года, обойдя первого номера драфта-2005 Эндрю Богута из «Милуоки Бакс» и лидера «Юты Джаз» Дерона Уильямса, а также попал в первую сборную новичков. В сезоне Крис набирал 16.1 очка, 7.8 передач, 5.1 подбора и 2.2 перехвата в среднем за матч. С игры Пол реализовывал 43 % бросков, с дальней дистанции (трехочковый) — 28.2, % попаданий со штрафных бросков составил 84,7 %. Команда финишировала на десятом месте в Западной конференции, выиграв 38 матчей и уступив в 44 соответственно. Во втором своем сезоне молодой разыгрывающий немного улучшил свою статистику, набирая в среднем 17.3 очка, 8.9 передач, 4.0 подбора и 1.8 перехвата в среднем за матч. В сезоне 2006/07 Пол провел 64 матча, играя в среднем 36:45 минут за игру. «Хорнетс», как и в прошлом сезоне, не сумели пройти в плей-офф, заняв также десятое место (39-43).

Карьера в Новом Орлеане 2007—2011 
В сезоне 2007/08 Пол заметно улучшил свои показатели, набирая в среднем 21.1 очко, 11.6 передач, 4.0 подбора и 2.7 перехватов в среднем за матч. Крис сыграл впервые в карьере 80 матчей за сезон. Существенно улучшив свою статистику и результаты команды в целом, Пол впервые в карьере попал на матч всех звезд. Игра проходила на домашней для него арене — «Смути Кинг-центр». В матче Крис набрал 16 очков и 14 передач, набрав дабл-дабл. По итогам сезона Пол попал в первую сборную всех звезд, а также вошёл в сборную всех звезд защиты. В голосовании за звание самого ценного игрока сезона Крис финишировал на втором месте, пропустив вперед только звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. «Хорнетс» впервые с сезона 2003/04 попали в плей-офф. Команда финишировала на втором месте в Западной конференции (56-26), пропустив вперед лишь «Лейкерс» (57-25). В первом раунде «Новый Орлеан» встречался с «Даллас Маверикс» и в пяти играх уверенно прошёл команду из Техаса (4-1). В пятой игре Пол сделал трипл-дабл: 24 очка, 11 подборов и 15 передач. В полуфинале конференции «Хорнетс» в семи играх уступили «Сан-Антонио Спёрс». По окончании сезона Пол подписал с командой новый контракт на 4 года, по которому он получит 68 млн долларов.

Лос-Анджелес Клипперс 
14 декабря 2011 года Пол после долгих переговоров был обменян из «Хорнетс» в «Лос-Анджелес Клипперс» на Эрика Гордона, Аль-Фарука Амину, Криса Камана и право выбора в первом раунде будущего драфта.

С 2006 года выступает за сборную США, в составе которой становился бронзовым призёром чемпионата мира ФИБА 2006 года и олимпийским чемпионом 2008 и 2012 годов.
В матче всех звезд All Star Game-2013 в Хьюстоне был признан MVP матча.

21 ноября 2013 года в игре против команды «Миннесота Тимбервулвз» Пол установил лучший старт НБА, набирая по 10 и более очков и 10 и более передач в 12 матчах со старта сезона подряд, обойдя по этому показателю Мэджика Джонсона.

Оклахома-Сити Тандер (2019—2020) 
16 июля 2019 года «Хьюстон Рокетс» обменяли Криса Пола и пики 2024 и 2026 годов в первом раунде, а также выборы во втором раунде 2021 и 2025 годов в клуб «Оклахома-Сити Тандер» в обмен на Расселла Уэстбрука.

Он дебютировал за «Тандер» в матче с командой «Юта Джаз» 23 октября 2019 года, набрав 22 очка и 8 подборов за 30 минут игры, Юта Джаз одержала победу со счётом 100–95. 16 декабря Пол почти записал на свой счёт трипл-дабл, набрав 30 очков, 10 подборов и 8 передач в победном матче над «Чикаго Буллз» со счётом 109–106. 29 декабря он также не смог сделать трипл-дабл, набрав 25 очков, 11 подборов и 8 передач в победе над действующим чемпионом «Торонто Рэпторс» со счетом 98–97. 30 января 2020 года Пол был избран на свой десятый матч всех звёзд (впервые с 2016 года). 11 февраля Пол установил личный рекорд сезона, набрав 31 очко в проигранном со счётом 114–106 матче против «Сан-Антонио Спёрс».

Финикс Санз (2020—н.в.) 
16 ноября 2020 года его обменяли в команду «Финикс Санз» вместе с Абдель Надером на Келли Обри, Рики Рубио, Тая Джерома, Джейлена Лекью и выбор в первом раунде на драфте 2022 года.

Личная жизнь 
Пол женился на своей возлюбленной из колледжа Джаде Кроули 10 сентября 2011 года. Вместе они воспитывают двоих детей: сына Криса Эммануэля ІІ, родившегося в мае 2009 года, и дочь Камрин, родившуюся в августе 2012 года.

Пол — христианин и по возможности посещает церковь каждое воскресенье. В одном из интервью Пол прокомментировал: «Я так благодарен своим родителям, что они вырастили меня и СиДжея в тесной связи и зависимости от наставлений божьих и нашей веры в него, и всегда были благодарны за то, что мы получаем».

Брат Пола, СиДжей, играл в баскетбол в колледже Хэмптонского университета и университета Южной Каролины на севере штата. В 2004 году они играли друг против друга, когда университет Уэйк Форест проводила предсезонную игру с университетом Южной Каролины. СиДжей сейчас работает личным менеджером Криса.

Пол любит боулинг и владеет командой в Лиге профессиональной ассоциации боулеров (PBA) под названием L.A.X.

В 2018 году спортсмен приобрел миноритарный пакет акций «Winston-Salem Dash», бейсбольной команды низшей лиги, расположенной в его родном городе.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

См. также 
 Список 50 лучших снайперов в истории НБА
 Список 50 лидеров НБА по передачам за всю историю лиги
 Список 50 лидеров НБА по перехватам за всю историю лиги
 Список 25 лидеров плей-офф НБА по передачам за всю историю лиги
 Список 25 лидеров плей-офф НБА по перехватам за всю историю лиги
 Список лидеров регулярного чемпионата НБА по передачам
 Список лидеров регулярного чемпионата НБА по перехватам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Баскетболисты США
Разыгрывающие защитники
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Финикс Санз»
Президенты Ассоциации игроков НБА